El término arrayán hace referencia a:

Botánica 
 Myrtus communis, árbol de la familia de las mirtáceas, también llamado mirto;
 otros árboles y arbustos semejantes de la familia Myrtaceae:
 Blepharocalyx salicifolius, árbol sudamericano, nativo del sur de Brasil, Paraguay, noreste de Argentina y Uruguay;
 Eugenia opaca, árbol sudamericano, también llamado guayabo blanco;
 Gaultheria erecta, arbusto americano.
 Luma apiculata, árbol sudamericano, nativo de Chile y Argentina, también llamado temu o palo colorado;
 Luma chequen, árbol sudamericano, endémico de Chile, también llamado arrayán de Santiago o arrayán blanco;
 Myrceugenia colchaguensis, árbol sudamericano, endémico de Chile; 
 Myrcianthes coquimbensis árbol sudamericano, endémico de la Región de Coquimbo, Chile; también llamado lucumillo.
 Myrcianthes leucoxyla, árbol sudamericano, endémico en Colombia; también llamado guayabo de Castilla.
 otros árboles y arbustos no relacionados:
 Buxus sempervirens, arbusto europeo de la familia de las buxáceas, también llamado boj;
 Ruscus aculeatus, árbol europeo de la familia de las ruscáceas, también llamado rusco; y
 Rhamnus frangula, una planta de la familia de las ramnáceas.
 ''Phillyrea latifolia,

Toponimia 
 Río Arrayanes, ubicado en la provincia de Chubut, Argentina;
 Parque Nacional Los Arrayanes, en el suroeste de Argentina;
 Estación El Arrayán, en Los Ángeles, Chile;
 El Arrayán, sector pre-cordillerano de Lo Barnechea, Chile; y 
 el Patio de los Arrayanes en el palacio de la Alhambra, en la ciudad de Granada, España.

Miscelánea 
 Arrayán (1999–2012), serie de televisión andaluza de Canal Sur 1, en España.
 Arrayanes, Vereda rural ubicada en el Corregimiento de La Laguna en el Municipio de Pitalito, Huila, Colombia.
Arabismos